Солёное — многозначное понятие:

 Солёное — вкусовое ощущение.

Населённые пункты 
Россия
 Солёное — село в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Солёное — село в Мостовском районе Краснодарского края.

Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Солёное — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина
 Солёное — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Солёное — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Солёное — посёлок в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Солёное — посёлок в Покровском районе Донецкой области.
 Солёное — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Солёное — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Солёное — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Солёное — село в Новопсковском районе Луганской области.
 Солёное — село в Залещицком районе Тернопольской области.

Озёра

Казахстан 
 Солёное — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана (Благовещенский сельский округ).
 Солёное — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана (Майбалыкский сельский округ).
 Солёное — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана (?ский сельский округ).
 Солёное — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (Булаевская городская администрация).
 Солёное — озеро в Новотроицком сельском округе Карабалыкского района Костанайской области.
 Солёное — озеро в Урнекском сельском округе Карабалыкского района Костанайской области.
 Солёное — озеро в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Солёное — озеро в Сарыкольском районе Костанайской области Казахстана.

Польша 
 Солёное — озеро в Польше.

Россия 
 Солёное — озеро в Кяхтинском районе Бурятии.
 Солёное — озеро в Селенгинском районе Бурятии.
 Солёное — озеро в Краснодарском крае.
 Солёное — солёное озеро в Бердюжском районе Тюменской области.
 Солёное — пресное озеро в черте города Находки.
 Солёное — озеро в Ростовской области.
 Солёное — озеро в Ивантеевском районе Саратовской области, у села Яблоновый Гай.
 Солёное — озеро в Александровском районе Ставропольского края в 8 км к северу от села Северное.
 Солёное — озеро в Грачёвском районе Ставропольского края в 2 км к северо-востоку от села Бешпагир.
 Солёное — озеро в Грачёвском районе Ставропольского края в 7 км к юго-востоку от села Сергиевское.
 Солёное — озеро в Минераловодском районе Ставропольского края в 3,5 км к югу от села Греческое.
 Солёное — озеро в Шпаковском районе Ставропольского края в 6 км к северо-востоку от хутора Цимлянский.
 Солёное — наименование (присутствующее на всех географических картах и в генеральном плане города Светлограда) озера Лушниковское в Петровском районе Ставропольского края.
 Солёное — озеро в Петровском районе Ставропольского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Солёное — солёное озеро в Сакском районе Крыма.

Украина 
 Солёное — солёное озеро в Татарбунарском районе Одесской области.
 Солёное — озеро в Донецкой области.

Особо охраняемые природные территории 
 Солёное озеро — государственный зоологический природный заказник в Петровском районе Ставропольского края
 Солёное озеро — государственный зоологический природный заказник в Красногвардейском районе Ставропольского края

См. также 
 Солёное детство
 Солёное Озеро
 Солёный
 Большое Солёное озеро
 Малое Солёное
 Озеро Туз — в переводе с турецкого обозначает «солёное озеро».
 Озеро Маныч-Гудило — в переводе с татарского обозначает «солёный» или «горький».
 Тузколь
 Тузды (значения)
 Тузлы